Shangri-La – luogo immaginario del Tibet descritto similmente a un Paradiso nel romanzo Orizzonte perduto di James Hilton.

Può inoltre riferirsi a:

Astronomia 
 Shangri-La – area di Titano

Geografia 
 Shangri-La – contea dello Yunnan (precedentemente Zhongdian) così rinominata dalla Shangri-La immaginaria

Musica 
 Shangri-La – singolo dei The Kinks del 1969, dall'album Arthur (Or the Decline and Fall of the British Empire)
 Shangri-La – singolo dei Mud del 1969
 Shangri-La – singolo dei Capsicum Red dall'album Appunti per un'idea fissa del 1971.
 Shangri-la – brano rappresentante i Paesi Bassi all'Eurovision Song Contest 1988, interpretata da Gerard Joling
 Shangri-La – album di Mark Knopfler del 2004
 Shangri-La – album di Leehom Wang del 2004
 Shangri-La – brano di Martina Topley-Bird del 2008, dall'album The Blue God
 Shangri-la – singolo dei Gotthard del 2009, dall'album Need to Believe
 Shangri-La – brano della Electric Light Orchestra del 1976, dall'album A New World Record
 Shangri La – album di Jake Bugg del 2013
 Shangri La – album degli Edenbridge del 2022

Televisione 
 Falsa identità (Shangri-La) – episodio della tredicesima stagione di Law & Order - I due volti della giustizia
 Shangri-la – Universo parallelo creato da Noein, nell'omonimo anime, per assorbire tutte le altre dimensioni

Altro 
 Shangri-La – primo nome di Camp David, una delle residenze del Presidente degli Stati Uniti d'America
 Shangri-La – mappa del gioco Unreal Tournament 2010
 USS Shangri-la (CV-38) – nave portaerei USA della Classe Ticonderoga
 Shangri-La Hotel and Resorts – catena alberghiera internazionale con sede ad Hong Kong
 Shangri-La Frontier – light novel giapponese da cui sono stati tratti un manga e un anime